Haistrup ist der Name der zweier ehemaliger Gemeinden in Nordschleswig:
Haistrup (Kreis Hadersleben) 
Haistrup (Kreis Tondern)